Slovenija:
 Bezgovica (Osilnica, Slovenija), naselje u sastavu općine Osilnica
 Bezgovica (Šmarje pri Jelšah, Slovenija), naselje u sastavu općine Šmarje pri Jelšah

 Bezgovica (potok), potok u općini Litija